

Anthroponymie

Prénom 
Anne est un prénom épicène aujourd'hui en majorité féminin.

Patronyme 

 Raymond Anne (1922-1944), résistant français inhumé au Mémorial de la France combattante, où il représente le Maquis ;
 Catherine Anne (née en 1960), actrice, metteure en scène et dramaturge française n
 Mame-Ibra Anne (né en 1989), athlète français spécialiste du .

Personnages religieux 
 , désigne plusieurs personnes canonisées par l'Église catholique ou l'Église orthodoxe ;
 Anne (féminin), personnage biblique de l'Ancien Testament,  épouse d'Elkana et mère de Samuel ;
 Anne (masculin), dans le Nouveau Testament, membre éminent du parti des grands prêtres, adversaires de Jésus.

Personnage de fiction 
 Sœur Anne, personnage du conte Barbe-Bleue de Charles Perrault, paru en 1697 ;

Titre 

 Anne, manga de Yumiko Igarashi sorti en 1985 ;
 Anne, épisode de la saison 3 de la série télévisée Buffy contre les vampires (1998) ;
 Anne... la maison aux pignons verts, série romanesque de  Lucy Maud Montgomery ;
 Anne, série télévisée canadienne créée d'après le roman Anne... la maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery et diffusée depuis  ;
 Anne, chanson du groupe flamand Clouseau (1989).

Télévision 
 Anne, ancienne chaîne de télévision musicale privée belge néerlandophone.

Toponymie 
 , toponymes se référant à sainte Anne.

Odonyme 
 Anne (rivière) (Nouvelle-Zélande).

Voir aussi 
 
 
  prénom sémitique, souvent traduit jadis par « Anne », notamment dans le Nouveau Testament.

Patronyme français